Stanisław Wawrykiewicz (ur. 1895) – major intendent z wyższymi studiami wojskowymi Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Stanisław Wawrykiewicz, częściej Staszek Wawrykiewicz (1953–2018) – pieśniarz, muzyk niezawodowy

Przypisy